

Pessoas
Tom Bramwell

Localidades
Bramwell (Virgínia Ocidental)

Desambiguação